Петрополье — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Петрополье — упразднённая деревня в Ветковском районе Гомельской области.

Россия 
 Петрополье — хутор в Матвеево-Курганском районе Ростовской области.
 Петрополье — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.

Украина 
 Петрополье — село в Изюмском районе Харьковской области.
 Петрополье — село в Лозовском районе Харьковской области.
 Петрополье — село в Шевченковском районе Харьковской области.

См. также 
 Петрополь